Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Južna skupina je bila jedna od tri skupine "Regionalne nogometne lige BiH" (regionalni nogometni savezi Sarajeva, Mostara i Zenice) i liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1979./80.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bila "Sutjeska" iz Foče.

Ljestvica 

 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg 
 Ilidža - danas dio naselja Sarajevo

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1979./80.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 nk-sirokibrijeg.com, Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 45-50, preuzeto 8. siječnja 2019.  
 issuu.com, Zvonimir Čilić, Željko Kocaj: 66 godina NK "Vitez", Vitez, 2013., str. 62, preuzeto 8. siječnja 2019.   
  

1979-80 jug
 jug
1979-80 2 jug